Tufte est le patronyme de:
  (né en 1969 à Skien), comédien, producteur et scénariste norvégien
 Edward Tufte (né en 1942 à Kansas City), personnalité américaine en informatique
 Olaf Tufte (né en 1976 à Tønsberg), rameur norvégien

Homonymie de patronyme norvégien
Patronyme anglais